Czarne Stopy – szczep Siuksów
 Czarne Stopy – plemię Siksika
 Czarne Stopy (Pieds-noir) – przydomek francuskich osadników
 Czarne Stopy – książka Seweryny Szmaglewskiej
 Czarne Stopy – polski film, na podstawie książki Seweryny Szmaglewskiej